Мещерский сельский округ

Московская область 

 Мещерский сельский округ Чеховского района (1994—2004)

Смоленская область 

 Мещерский сельский округ Вяземского района